Влодзимеж Пшерва-Тетмайер (, 31 декабря 1861, Гарклова близ Новы-Тарг — 26 декабря 1923, Краков) — польский художник, писавший как реалист, так и в стиле модерн, и политический деятель.

Жизнь и творчество 
В. Тетмайер изучал живопись в различных художественных академиях Кракова, Вены, Мюнхена и Парижа. В 1889—1895 годах он был учеником Яна Матейко, изучал также классическую филологию в краковском Ягеллонском университете. К основной тематике картин художника относились пейзажи, жанровая живопись, сценки из крестьянской жизни, а также исторические и религиозная живопись.

В период с 1914 по 1918 год В. Тетмайер был депутатом австрийского рейхсрата, а с 1918 года — польского сейма от партии Пястов. Художник был в родственных отношениях с рядом видных деятелей польской культуры — он был сводным братом писателя Казимежа Пшервы-Тетмайера и двоюродным братом писателя Тадеуша Бой-Желенского, а также шурином поэта Луциана Рыделя.

Галерея

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 31 декабря
Родившиеся в 1861 году
Умершие 26 декабря
Умершие в 1923 году
Художники Польши
Политики Польши
Обучавшиеся в Академии Коларосси